Гран-при Италии  года чемпионата мира среди гонщиков прошёл 7 сентября на трассе «Монца». Гонка проходила по правилам Формулы-2 согласно регламенту сезона.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Италии